Il existe plusieurs châteaux dit "châteaux d'Alos" :

 Château d'Alos à Alos (Ariège) ;
 Château d'Alos à Alos (Tarn).

